François-Joseph Heim (1787—1865) — pintor e desenhista da França

 Albert Heim (1849—1937) — geólogo suiço

 Ferdinand Heim (1895—1977) — general alemão

 Roger Heim (1900—1979) — botânico francês

 Aribert Heim (1914—1992) — oficial médico nazista

 Burkhard Heim (1925—2001) — físico alemão

 Capistrano Francisco Heim (n. 1934) — bispo católico estadunidense

Ver também
 Estação Oskar-Helene-Heim — estação de metropolitano de Berlim

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã